Mirtowce (Myrtales Rchb.) – rząd roślin okrytonasiennych z kladu różowych. Zaliczanych tu 9 rodzin obejmuje 380 rodzajów z ponad 13 tysiącami gatunków.

Morfologia 
 Pokrój  Przede wszystkim drzewa i krzewy o korze łuskowatej, nie brak jednak i roślin zielnych.
 Liście  Najczęściej o blaszce niepodzielonej, u większości naprzeciwległe. Przylistki często obecne, ale drobne. 
 Kwiaty  Przeważnie obupłciowe, promieniste, zwykle 4-5-krotne, o koronie wolnopłatkowej. Charakterystyczne jest kubeczkowato rozszerzone dno kwiatowe, które zrasta się z często dolną zalążnią słupka.

Systematyka 
Ujęcie systematyczne rzędu jest stabilne – we wszystkich nowoczesnych systemach klasyfikacji roślin okrytonasiennych stanowi on jedną jednostkę. 

 Pozycja rzędu w nadrzędzie różopodobnych według APweb
Rząd mirtowców jest siostrzany względem bodziszkowców Geraniales. Wraz z nimi tworzy klad bazalny dla grupy Malvidae w obrębie kladu wyróżnianego w różnych systemach jako różowe lub różopodobne.

 Podział na rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Nie wymienione w kladogramie taksony, a wyłączane dawniej jako odrębne rodziny, włączone zostały do wyżej wymienionych. Przykładowo pokłękowate (Sonneratiaceae) okazały się nie być taksonem monofiletycznym i zaliczane do tej rodziny rodzaje włączane są obecnie do krwawnicowatych, podobnie jak rodzaj kotewka (Trapa) (czasem wyłączany w osobną rodzinę kotewkowatych) i granatowiec (Punica). Rodziny Oliniaceae i Rhynchocalycaceae włączane są do Penaeaceae.

 Podział na rodziny według systemu Reveala (1994-1999)
 Alzateaceae S.A. Graham
 Crypteroniaceae A. DC. in DC.
 Heteropyxidaceae Engl. & Gilg
 Melastomataceae Juss. – zaczerniowate, melastomowate
 Myrtaceae Juss. – mirtowate
 Oliniaceae Harv. & Sond.
 Penaeaceae Sweet ex Guill. in Bory
 Psiloxylaceae Croizat
 Rhynchocalycaceae L.A.S. Johnson & B.G. Briggs 
 Trapaceae Dumort. – kotewkowate
 Combretaceae R. Br. – trudziczkowate
 Lythraceae J. St.-Hil. – krwawnicowate
 Onagraceae Juss. – wiesiołkowate

 Podział na rodziny według systemu Takhtajana (1997)
 Alzateaceae S.A. Graham
 Combretaceae R. Br. – trudziczkowate
 Crypteroniaceae A. DC. in DC.
 Duabangaceae Takht.
 Heteropyxidaceae Engl. & Gilg
 Lythraceae J. St.-Hil. – krwawnicowate
 Melastomataceae Juss. – zaczerniowate
 Memecylaceae DC. ex Schltdl.
 Myrtaceae Juss. – mirtowate
 Oliniaceae Harv. & Sond.
 Onagraceae Juss. – wiesiołkowate
 Penaeaceae Sweet ex Guill.
 Psiloxylaceae Croizat
 Punicaceae Horan. – granatowate
 Rhynchocalycaceae L.A.S. Johnson & B.G. Briggs
 Sonneratiaceae Engl. & Gilg – pokłękowate
 Trapaceae Dumort. – kotewkowate

 Podział na rodziny według systemu Cronquista (1981)
Cronquist wydzielił rodziny Sonneratiaceae, Punicaceae i Trapaceae z rodziny Lythraceae.
 Alzateaceae
 Combretaceae
 Crypteroniaceae
 Lythraceae
 Melastomataceae
 Myrtaceae
 Oliniaceae
 Onagraceae
 Penaeaceae
 Punicaceae
 Rhynchocalycaceae
 Sonneratiaceae
 Thymelaeaceae
 Trapaceae

Przypisy 

Mirtowce